Богуші — рід.

Населені пункти

Богуші — село в Городищенській сільській раді Барановицькому районі Берестейської області.
 Богуші — село в Утеській сільській раді Барановицькому районі Берестейської області.

Богуші — село в Рівненському районі Рівненської області.